Woleschnitz bezeichnet

 die Gemeinde Olešnice nad Cidlinou in Tschechien
 die Gemeinde Zlatá Olešnice u Tanvaldu in Tschechien
 Olešnice (Okrouhlice), Ortsteil von Okrouhlice, Tschechien